«Рождественская история» () — художественный фильм американского режиссёра Боба Кларка в жанре рождественской комедии, рассказывающий о событиях 40-х годов. В 2012 году картина была включена в Национальный реестр фильмов США. Этот фильм стал дебютом канадского актёра Зака Уорда.

В 2012 году был выпущен сиквел — Рождественская история 2.

Сюжет 
Индиана, 1940 год. Девятилетний Ральфи мечтает об «идеальном рождественском подарке» — двухсотзарядной пневматической винтовке Красного Наездника. Но его мать отказывает ему в этом подарке, потому что «ты можешь выбить себе глаз». В школе Ральфу в голову приходит новый план, когда учительница даёт задание написать сочинение «Что я хочу получить на Рождество». Вечером, в тот же день, отцу Ральфа присылают его выигрыш в викторине — лампу-абажур в виде женской ноги с надетым чулком в сетку.

На следующий день Ральф сдаёт сочинение в котором описаны все достоинства пневматической винтовки и как сильно он хочет её получить. Через пару дней он получает проверенное сочинение, на котором читает знакомую фразу «выбьешь себе глаз».

Тогда Ральфи обращается за помощью к Санта-Клаусу. Отстояв огромную очередь к Санте, который выслушивал детей в магазине, Ральф попадает к нему на колени и неожиданно теряет дар речи. Но в последний момент вспоминает про свою мечту — пневматическую винтовку, на что Санта отвечает «ты выбьешь себе глаз, парень».

Наступает праздник, расстроенный Ральф так и не получил желанный подарок. Но отец рассказывает про ещё один подарок, спрятанный за столом, там оказывается двухзарядная пневматическая винтовка Красного Наездника.

Примечания

Ссылки 
 На сйте Warner Bros.

Национальный реестр фильмов
Фильмы на английском языке
Семейные фильмы США
Рождественские фильмы
Фильмы о детях
Кинокомедии США
Кинокомедии 1983 года
Фильмы США 1983 года